Adamkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Adamkiewicz (1850–1921), polnischer Pathologe
 Edmund Adamkiewicz (1920–1991), deutscher Fußballspieler
 Jan Krzysztof Adamkiewicz (1952–1986), polnischer Lyriker und Literaturkritiker
 Maciej Adamkiewicz (* 1966), polnischer Pharmaunternehmer
 Małgorzata Adamkiewicz (* 1966), polnische Pharmaunternehmerin